Torre de San Nicolás puede referirse a:
 Torre de San Nicolás, los restos de una antigua iglesia en Coca, Segovia, España.
 Torre de San Nicolás,  torre defensiva en Ciudadela de Menorca, islas Baleares, España.